

Miejscowości w Polsce  
 Biernacice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ziębice 
 Biernacice – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice 
 Biernacice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sieroszewice

Historyczna nazwa miejscowości w Niemczech 
 Bernstadt auf dem Eigen